Ли Сын Джун (; ) — южнокорейский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Как тренер женских и юниорских женских национальных команд Республики Корея участник крупных международных турниров, включая .

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 Electric Curling Iron - Lee Sung Jun - www.freepatentsonline.com
 WO2011021783A2 - Electric curler - Google Patents

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Тренеры по кёрлингу Республики Корея